Vaudricourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Vaudricourt (Pas-de-Calais)
 Vaudricourt (Somme)